Con il nome Sterculia si intende:

Sterculia, un genere di piante della famiglia delle Sterculiaceae
Gomma sterculia, un principio attivo